Лессі — персонаж.
 Лессі — телесеріал, 1997.
 Лессі — кінофільм, 1994.
 Лессі — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.